

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Wilkowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice
 Wilkowa - część wsi Skomielna Czarna w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Wilkowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice

Inne 
 Wilkowa – rzeka, dopływ Piaskowej w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Wilkowa Wieś
 Wilki, Wilkowice, Wilkowiczki, Wilkowisko, Wilkowo, Wilkowyja, Wilków, Wilkówek, Wilkówka